Квалификация на чемпионат мира по пляжному футболу для зоны УЕФА — международный турнир по пляжному футболу проводимый в Европе каждые два года для отбора команд для участия в чемпионате мира. К участию на чемпионате мира допускаются команды занявшие первые пять мест (До 2019 года первые четыре места).

Места проведения

Турниры

Распределение мест по странам

Страны, проходившие квалификацию
Цифра в скобках показывает сколько раз команда проходила квалификацию.
 (6 + 1 как команда-хозяйка)
 (5)
 (5 + 1 как команда-хозяйка)
 (6)
 (5)
 (2)
 (2)
 (1)
 (1)

Соревнования по пляжному футболу
Чемпионаты мира по пляжному футболу